Mikhaïl Vorontsov peut désigner :
 Mikhaïl Illarionovitch Vorontsov (1714-1767), diplomate et homme politique russe ;
 Mikhaïl Semionovitch Vorontsov (1782-1856), prince et maréchal russe.